Aquil·les o Aquil·leu és un heroi de la mitologia grega, va participar en la Guerra de Troia i és un dels personatges principals de la Ilíada d'Homer.
 Aureli Aquil·leu, usurpador del tron imperial romà
 Aquil·leu i Nereu, sants màrtirs a Roma
 Aquil·leu, Fèlix i Fortunat de Valença, llegendaris sants màrtirs.